Sid («maître »), sidi (« mon maître ») ou encore sidna (« notre maître ») est un titre de respect masculin dans les dialectes arabes de l'Ouest et égyptien. C'est une déformation du titre Sayyid. Son usage est analogue à Monsieur.

Il peut également signifier («prince») comme c'est le cas dans la royauté Sanoussi.

C'est également le nom d'une divinité phénico-punique : Sid (mythologie).

Occasionnellement ce titre est utilisé pour marquer son respect envers un membre de la communauté musulmane en reconnaissant son importance ou sa sagesse.

Au royaume du Maroc :
 Sidi (mon maître) : le titre a été utilisé comme substitut à Moulay par les princes de la dynastie alaouite portant le prénom  (par exemple Sidi Mohammed)
 Smiyet Sidi: titre donné au souverain ou à ses parents, imparfaitement traduit par Monseigneur.
 Si : équivalent de monsieur, terme de respect et de politesse.

En arabe tunisien, le terme a lui-même évolué en deux variantes :
 Ssi signifiant Monsieur ou Monseigneur
 Sidi signifie Maître ou Saint en fonction du contexte. Par exemple dans les milieux conservateur de Tunisie les femmes appellent leur mari Sidi, mais pas par leur prénom. D'autre part, les hommes comme les femmes, appellent leurs (frères) aînés Sidi, et plus particulièrement quand la différence d'âge est importante.
 Lella est l'équivalent féminin dans un contexte social, et Sayyeda s'il s'agit de marquer la sainteté, par exemple : "(Es)-Sayyeda El-Manoubiyya".

Déformation 
 El Cid Campeador, Le Cid, déformation en espagnol de Sid, un chevalier chrétien de la Reconquista
 Cide Hamete Benengeli, l'auteur imaginaire de L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche

Informatique 
 SID, un identifiant de sécurité attribué à un compte d'utilisateur sous Windows;
 Sid est aussi le nom donné à la version instable de Debian, la distribution GNU/Linux.

Voir aussi 
 Sayyid, Syedna, 

Titre
Vocabulaire de l'islam